«Christmas Is the Time to Say I Love You» — різдвяний альбом американської співачки Кетрін МакФі. В США вийшов 12 жовтня 2010. Прем'єра до пісні «It's Not Christmas Without You» відбулась 10 грудня 2010. Станом на січень 2011 альбом продався у 23,000 копій.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
Кетрін МакФі  на Myspace

Альбоми Кетрін МакФі
Альбоми Verve Forecast Records
Різдвяні альбоми